Kubín může být:

geografické názvy
 Dolný Kubín –  slovenské město
 Vyšný Kubín –  slovenská obec

příjmení osob
 Alfred Kubin (1877–1959) – rakouský grafik, ilustrátor a spisovatel
 František Kubín (1920–???) – český a československý politik, poúnorový bezpartijní poslanec
 Jaroslav Kristián Kubín (1886-1937) – český malíř, sochař a ilustrátor.
 Jaroslav Kubín (* 1947) – český advokát a politik
 Josef Štefan Kubín (1864–1965) –  český pedagog, spisovatel, etnograf a folklorista
 Karel Kubín (1911–1983) – český a československý politik, poválečný poslanec za KSČ
 Otakar Kubín (Coubine; 1883–1969) –  český sochař, malíř a grafik
 Pavel Kohn-Kubín (1913–1944) – český pilot RAF
 Petr Kubín (* 1967) – český historik
 Rudolf Kubín (1909–1973) – český violoncellista, hudební skladatel a rozhlasový režisér
 Zbyněk Kubín (1928–2014) – český trenér a funkcionář basketbalu
 Zdeněk Kubín (1924–???) – český a československý politik, poúnorový poslanec KSČ

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení